Duldung steht für:
 Toleranz, Gelten- bzw. Gewährenlassen
 Duldung (Aufenthaltsrecht), vorübergehende Aussetzung der Abschiebung
 Duldung (Recht), Unterlassen von Widerstand im Zivil- und Strafrecht
 Duldung einer Minderheitsregierung durch daran Unbeteiligte